Fairmont Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Fairmont Township (Minnesota)
 Fairmont Township (North Carolina)

Siehe auch:
 Fairmount Township